Campus für Christus ist der Name folgender Missionsbewegungen:

 Campus Crusade for Christ International
 Campus für Christus Deutschland 
 Campus für Christus Österreich 
 Campus für Christus Schweiz